Димитър Димов може да се отнася за:
 Димитър Димов Македонски (1844 – 1912), български просветен деец и революционер, кмет на София през 1878 г.
 Димитър Димов – Чембера (1868 – 1931), български революционер от ВМОРО
 Димитър Димов (1903 – 1968), български партизански ръководител, политик, кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП
 Димитър Димов (1909 – 1966), български писател и драматург, ветеринарен лекар, професор по анатомия на гръбначните животни
 Димитър Димов (р. 1937), български футболист, защитник

Вижте също 
 Национална литературна награда „Димитър Димов“, присъждана от Клуба на писателите лекари в България за литературни произведения върху актуална медицинска проблематика
 Национална литературна награда „Проф. Димитър Димов“, присъждана от община Ловеч и Съюза на българските писатели за цялостно творчество
 Европейска литературна награда „Димитър Димов“, присъждана от община Варна за съвременни романи с висока художествена стойност, писани на територията на европейския континент и издадени на български език в предходната година